Hoven (Denemarken), plaats in Denemarken.
Hoven (Düren), plaats in de Duitse gemeente Düren.
Hoven (parochie), een parochie van de Deense Volkskerk in de Deense gemeente Ringkøbing-Skjern
Hoven (Rosmalen), wijk van Rosmalen.
Hoven (South Dakota), een plaats in de Verenigde Staten
Hoven (Zülpich), een plaats in de Duitse gemeente Zülpich
De Hoven (Almere), wijk van Almere.
De Hoven (Cuijk), buurtschap in Noord-Brabant.
De Hoven (Deventer) (De Worp), wijk van Deventer aan de westzijde van de IJssel.
De Hoven (Dordrecht), wijk van Dordrecht.
De Hoven (Zoetermeer), wijk van Zoetermeer.
De Hoven (Zutphen), dorp in de gemeente Zutphen aan de westzijde van de IJssel.
Stopplaats Hoven, spoorweghalte nabij stadswijk van Zutphen.
De Hoven (Zwolle), buurt van de wijk Stadshagen van Zwolle.

Zie ook
Achter de Hoven (doorverwijspagina).
Op de Hoven, buurt in de gemeente Landgraaf.
De Hoven Passage, winkelcentrum in Delft.